Champigny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Champigny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny